Zentralkörper steht für:
 in der Astronomie für den massereicheren Partner eines Zweikörperproblems (insbesondere, wenn die Bahn um den gemeinsamen Schwerpunkt ganz in seinem Inneren liegt). Bei Planetensystemen ist immer eine Sonne der Zentralkörper. 
 in der Biologie bei Häutungstieren wie Insekten für einen Teil des Protozerebrums im Oberschlundganglion, zusammen mit dem Pilzkörper, den Vertralkörpern und weiteren.

Siehe auch
 Zentriol
 Zentrosom (alias Zentralkörperchen)